Роберт Фогель:
 Фогель, Роберт (; 1926—2013) — американский экономист.
 Фогель, Роберт Филиппович (1859—1920) — русский астроном и геодезист немецкого происхождения.